Olszewka peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Olszewka, village du powiat de Ciechanów
 Olszewka, village du powiat d'Ostrołęka
 Olszewka, village du powiat de Przasnysz

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Olszewka, village du powiat de Nakło, 
 Olszewka, village du powiat de Sępólno